Хиди — фамилия.

 Хиди, Исли (род. 1980) — албанский футболист, вратарь.
 Хиди, Лина (род. 1973) — британская актриса.